Avenida Gran Chimú puede referirse a:
 Avenida Gran Chimú, avenida de la ciudad de Lima, Perú.
 Avenida Gran Chimú, avenida de la ciudad de Chiclayo, Perú.